Nordvest har flere betydninger:

 Nordvest (retning) – en kompasretning midt imellem nord og vest.
 Nordvestkvarteret – en bydel i København
 Det Nordvestlige føderale distrikt – en del af Rusland
 Nordvestpassagen – en søvej mellem Atlanterhavet og Stillehavet
 Nordvest (provins) – en provins i Sydafrika
 Nordvest (film) - dansk dramafilm fra 2013.

Se også
Northwest Airlines – amerikansk flyselskab
Northwest Territories – canadisk område